Aardrijkskunde
Plaats in Chili
Molina (Chili), gemeente in de Chileense provincie Curicó

Plaats in Italië
Castelletto Molina, gemeente in de Italiaanse provincie Asti
Castello-Molina di Fiemme, gemeente in de Italiaanse provincie Trente
Molina Aterno, gemeente in de Italiaanse provincie L'Aquila
Molina di Ledro, gemeente in de Italiaanse provincie Trente
Molina (Fumane), plaats in de Italiaanse gemeente Fumane
Molina (Vietri sul Mare), plaats in de Italiaanse gemeente Vietri sul Mare

Plaats in Spanje
Molina de Aragón, gemeente in de Spaanse provincie Guadalajara
Molina de Segura, gemeente in de Spaanse provincie Murcia

Personen met de achternaam Molina
Alfred Molina, Brits-Amerikaans acteur
Ángela Molina, Spaans actrice
Antonio Muñoz Molina, Spaans schrijver
Antonio Tejero Molina, Spaans militair
Antonio Vilaplana Molina, Spaans bisschop
David Molina, Hondurees voetballer
Jacinto Molina Álvarez, beter bekend als Paul Naschy, Spaans acteur, regisseur en scenarioschrijver
José Francisco Molina, Spaans voetballer
Luis de Molina, Spaans jezuïet, filosoof en theoloog
Mario J. Molina, Mexicaans-Amerikaans scheikundige, Nobelprijs voor de Scheikunde in 1995
Modesto Molina, Boliviaans voetballer
Rafael Leónidas Trujillo Molina, Dominicaans politicus en militair
Rafael Molina Sánchez, bijgenaamd Lagartijo, Spaans torrero
Scott Molina, Amerikaans triatleet
Tirso de Molina, pseudoniem van Gabriel Tellez, Spaans toneelschrijver en dichter